The Heat est le titre de plusieurs œuvres :
 The Heat,  du groupe Dan Reed Network
 The Heat,  de Toni Braxton, sorti en 2000
 The Heat, le titre original du film Les Flingueuses (Un duo d'enfer au Québec), comédie américaine réalisée par Paul Feig, sortie en 2013.